Baljci (Chorwacja) – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej, w gminie Ružić 
 Baljci (Federacja Bośni i Hercegowiny) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Tomislavgrad
 Baljci (Republika Serbska) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Bileća